

Pessoas
Kateřina Emmons
Howard Wilson Emmons

Localidades
Condado de Emmons
Emmons (Minnesota)

Outros
5391 Emmons

Ou ainda:
Ammons

Desambiguação